Tártaro puede referirse a:

 El Tártaro (igual que la siguiente acepción, del griego Τάρταρος), tanto una deidad como un lugar en el infierno según la mitología griega.
 Un nombre poético del infierno.
 Tartarus Montes, una zona geográfica del planeta Marte.
 Los tártaros (igual que las siguientes cuatro acepciones, del turco tatar), un conjunto de grupos étnicos de Europa y Asia.
 La etnia tártara, una minoría de la República Popular China.
 El natural y lo relativo o perteneciente a la antigua Tartaria.
 El natural y lo relativo o perteneciente al Tartaristán.
 El idioma tártaro.
 El tártaro, plato de comida basada en carne molida cruda.
 El bitartrato de potasio o tartrato ácido de potasio o crémor tártaro (igual que la siguiente acepción, del persa dordi, ‘hez’, o de su plural, daradi, ‘heces’, tal vez influido por la palabra griega, por estar en el fondo del recipiente).
 El sarro de los dientes.

Además, puede hacer referencia a:

 El tártaro emético, tartrato de antimonio y potasio.
 La salsa tártara.
 El cristal tártaro.
 La sal tártara.